Oluf Lundt Bang kan syfta på:

 Oluf Lundt Bang (jurist)
 Oluf Lundt Bang (läkare)

Se även 
 Oluf Bang